Die Handball-Bundesliga (Frauen) 2007/08 war die 23. Spielzeit der Handball-Bundesliga der Frauen. Der erste Spieltag der Saison wurde am 1. August 2007 und der letzte am 5. April 2008 ausgetragen.

Saisonverlauf 
Der 1. FC Nürnberg verteidigte dabei seinen Titel.

Hauptrunde

Tabelle

Legende

Play-Offs

Meister-Play Off

Halbfinalspiele

Spiele um Platz 3

Finalspiele

Platzierungsrunde

Gruppe A

Gruppe B

Spiele um Platz 5 

Die Mannschaft des Thüringer HC belegt den fünften Platz.

Entscheidungen 
Deutscher Meister und Teilnahme Champions League 1. FC Nürnberg
Teilnahme EHF-Pokal Thüringer HC
Teilnahme EHF Challenge Cup Bayer 04 Leverkusen
DHB-Pokal HC Leipzig

Torschützinnenliste

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 http://www.hbvf.de/ Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

2007
Handballsaison 2007/08